Михаил Якушин:
 Якушин, Михаил Иосифович (1910—1997) — советский спортсмен, футболист и хоккеист, футбольный тренер.
 Якушин, Михаил Нестерович (1910—1999) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации.